Die Saison 1997/98 war die siebte reguläre Saison der United Hockey League (bis 1997 Colonial Hockey League). Die zehn Teams absolvierten in der regulären Saison je 74 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Quad City Mallards, die in den Play-offs zum zweiten Mal den Colonial Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die Dayton Ice Bandits wurden inaktiv. 
 Die B. C. Icemen wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Utica Blizzard wurden nach Winston-Salem, North Carolina, umgesiedelt und änderten ihren Namen in Winston-Salem IceHawks.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Colonial Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Weblinks 
 Saison 1997/98 auf hockeydb.com (englisch) 

1997/98
Eishockeysaison 1997/98